Jeffrey Drouin-Deslauriers (né le  à Saint-Jean-sur-Richelieu au Québec) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de gardien de but.

Carrière de joueur 
Deslauriers a été choisi des Saguenéens de Chicoutimi de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, où il a été titulaire pendant trois saisons.  Il participe avec l'équipe LHJMQ au Défi ADT Canada-Russie en 2003. Il a été repêché en  du repêchage d'entrée dans la LNH 2002, en  au total, par les Oilers d'Edmonton. La saison 2004/2005 a été la première expérience professionnelle pour Deslauriers. Il a passé son temps a voyagé entre les Road Runners d'Edmonton dans la Ligue américaine de hockey et les Grrrowl de Greenville de l'ECHL. Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey. Les Oilers l'emportent contre les Flames de Calgary.

Carrière internationale 
Il a été sélectionné à deux reprises comme gardien de but remplaçant avec le Canada pour les championnats du monde junior.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|2001-2002||Saguenéens de Chicoutimi||LHJMQ||51||28||20||1||||170||3,51||90,0||1||16||4||0||3||197||20||6,09||84,4||0||2
|-
|2002-2003||Saguenéens de Chicoutimi||LHJMQ||49||18||24||1||||164||3,81||88,8||0||8||4||0||4||240|| ||3,76||90,4||0||2
|-
|2003-2004||Saguenéens de Chicoutimi||LHJMQ||50||21||20||6||||129||2,87||91,6||1||26||18||10||8||956||50||3,14||90,7||1||2
|-
|2004-2005||Roadrunners d'Edmonton||LAH||22||6||13||2||||62||2,96||88,8||0||2||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2004-2005||Grrrowl de Greenville||ECHL||11||7||3||1||673||26||2,32||94,0||1||2||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2005-2006||Bulldogs de Hamilton||LAH||13||4||7||0||666||35||3,15||89,7||0||0||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2005-2006||Grrrowl de Greenville||ECHL||6||2||4||0||335||17||3,05||89,9||0||0||6|| || || || || || || ||0
|-
|2006-2007||Penguins de WBS||LAH||40||22||12||3||||92||2,47||90,8||4||22||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2007-2008||Falcons de Springfield||LAH||57||26||23||5||||147||2,90||91,2||0||12||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2008-2009||Oilers d'Edmonton||LNH||10||4||3||0||540||30||3,33||90,1||0||0||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2008-2009||Falcons de Springfield||LAH||5||1||4||0||286||13||2,73||90,6||0||0||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2009-2010||Oilers d'Edmonton||LNH||48||16||28||4||||152||3,26||90,1||3||8||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2010-2011||Barons d'Oklahoma City||LAH||35||17||13||4||||91||2,81||90,6||3||10||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2011-2012||Ducks d'Anaheim||LNH||4||3||1||0||242||11||2,74||90,3||0||0||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2011-2012||Crunch de Syracuse||LAH||16||6||9||0||864||54||3,75||88,1||0||2||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2012-2013||Admirals de Norfolk||LAH||2||1||1||0||120||7||3,51||88,9||0||0||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2012-2013||Komets de Fort Wayne||ECHL||15||6||8||1||867||47||3,25||90,2||0||2||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2012-2013||Aeros de Houston||LAH||3||1||1||0||103||2||1,17||96,7||1||0||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2013-2014||Penguins de WBS||LAH||40||20||15||3||||92||2,58||89,5||1||19||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2014-2015||Dinamo Riga||KHL||13||4||8||1||743||33||2,66||90,3||1||2||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
|2015-2016||Augsburger Panther||DEL||35||14||18||0||||105||3,43||88,8||0||0||-||-||-||-||-||-||-||-||-

| 62 || 23 || 32 || 4 ||  || 193 || 3,24 || 90,1 || 3 || 8 ||-||-||-||-||-||-||-||-||-

Références

Voir aussi 

Naissance en mai 1984
Naissance à Saint-Jean-sur-Richelieu
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur des Saguenéens de Chicoutimi
Choix de repêchage des Oilers d'Edmonton
Joueur des Roadrunners d'Edmonton
Joueur du Grrrowl de Greenville
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Barons d'Oklahoma City
Joueur des Ducks d'Anaheim
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur des Komets de Fort Wayne
Joueur des Aeros de Houston (LAH)
Gagnant du trophée Harry-« Hap »-Holmes
Joueur du Dinamo Riga
Joueur du Augsburger Panther